Brachychthonius är ett släkte av kvalster. Brachychthonius ingår i familjen Brachychthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Brachychthonius